Redmond bezeichnet:

Orte in Australien:
 Redmond (Western Australia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Redmond (Colorado)
 Redmond (Oregon)
 Redmond (Pennsylvania)
 Redmond (Utah)
 Redmond (Washington)
 Redmond (West Virginia)

Personen:
 Craig Redmond (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Derek Redmond (* 1965), britischer Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Dick Redmond (Richard John Redmond; * 1949), kanadischer Eishockeyspieler
 Elsa M. Redmond (* 1951), US-amerikanische Anthropologin und Archäologin
 Granville Redmond (1871–1935), US-amerikanischer Landschaftsmaler und Stummfilmschauspieler
 Harry Redmond Jr. (1909–2011), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Ian Redmond (* 1954), britischer Biologe, Naturschützer und Sachbuchautor
 Jemma Redmond (1978–2016), irische Physikerin und Biowissenschaftlerin
 John Redmond (1856–1918), irischer Politiker
 John J. Redmond (1856–1929), US-amerikanisch-schweizerischer Zeichner
 Jonathan Redmond, Filmeditor
 Kyle Redmond-Jones (* 1986), britischer Schauspieler
 Liam Redmond, irischer Schauspieler
 Mary Ann Redmond (* 1958), US-amerikanische Sängerin
 Michael Redmond (* 1963), US-amerikanischer Go-Spieler
 Mickey Redmond (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler
 Moira Redmond (1928–2006), britische Schauspielerin
 Nathan Redmond (* 1994), englischer Fußballspieler
 Patrick Redmond (* 1966), britischer Schriftsteller
 Phil Redmond, britischer Schriftsteller
 Sarah-Jane Redmond, US-amerikanische Schauspielerin
 Sophie Redmond (1907–1955), surinamische Ärztin 
 Siobhan Redmond, britische Schauspielerin
 William T. Redmond (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Zach Redmond (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Redmond Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Redmond Linux, eine Linux-Distribution, siehe Lycoris